

Astronomia
1010 Marlene – asteroide della fascia principale

Cinema
Marlene (Marlene Dietrich – Porträt eines Mythos) – film del 1984 diretto da Maximilian Schell
Marlene – film del 2000 diretto da Joseph Vilsmaier

Onomastica
Marlene – nome proprio di persona femminile

Marchio 
Marlene – marchio alto atesino distributore di mele

Musica
Marlene Kuntz – gruppo musicale italiano
Marlene – cantante brasiliana
Marlene – album di Aino Venna del 2012